Поза Редонда има више значења:

 Поза Редонда (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Поза Редонда (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику